Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Jamie Murray e Michael Venus hanno battuto Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con il punteggio di 1-6, 7-64, [10-7].

Teste di serie 

  Jamie Murray  /  Michael Venus (Campioni)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (finale)

  Julian Cash /  Henry Patten (quarti di finale) 
  André Göransson /  Ben McLachlan (semifinale)

Wildcard 

  Mitchell Krueger /  Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)

  Pranav Kumar /  Adam Neff (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Dallas Open 2023